Die 2. Schachbundesliga bezeichnet folgende Spielklassen:
 2. Schachbundesliga (Deutschland), zweithöchste Spielklasse im deutschen Mannschaftsschach
 2. Schachbundesliga (Österreich), zweithöchste Spielklasse im österreichischen Mannschaftsschach
 2. Schachbundesliga (Schweiz), zweithöchste Spielklasse der Schweizer Gruppenmeisterschaft